ZSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Paul (Canada)
 ZSP – Zona di sviluppo prossimale nella teoria psicologica dello sviluppo cognitivo